

Барінг — місто, штат Міссурі
 Барінг — переписна місцевість, штат Вашингтон

Див. також 
 Вітус Беринг